

Cattedrale dei Santi Cirillo e Metodio 
 Cattedrale dei Santi Cirillo e Metodio (New York) – Stati Uniti d'America
 Cattedrale dei Santi Cirillo e Metodio (Praga) – Repubblica Ceca
 Cattedrale dei Santi Cirillo e Metodio (Strumica) – Macedonia del Nord
 Cattedrale dei Santi Cirillo e Metodio (Tetovo) – Macedonia del Nord
 Cattedrale dei Santi Cirillo e Metodio (Veles) – Macedonia del Nord

Concattedrale dei Santi Cirillo e Metodio 
 Concattedrale dei Santi Cirillo e Metodio (Zagabria) – Croazia